Jaap Schilder (The Cats), voormalig bandlid van The Cats;
Jaap de Witte, Jaap "de Witte" Schilder, zanger van de 3JS.
Jaap Schilder (voetballer), een Nederlands voetballer